Rajd Chile 2019 (1. Copec Rally Chile) – 1. Rajd Chile rozgrywany w Chile w dniach 9–12 maja. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni  szutrowej. W rajdzie zawodnicy wystartowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC2 PRO.

Rajd Chile wygrał Estończyk Ott Tänak, który wygrał siedem z szesnastu odcinków specjalnych i prowadził od drugiego OS-u do końca rajdu. Było to dla niego ósme zwycięstwo w WRC. Drugie miejsce wywalczył Francuz Sébastien Ogier, który dzięki temu awansował na lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Trzeci na metę przyjechał kolejny francuski zawodnik Sébastien Loeb, dla którego było to sto osiemnaste podium w historii startów i który do końca walczył o drugie miejsce, przegrywając nieznacznie o siedem sekund ze swoim rodakiem. Już po zakończeniu rajdu Brytyjczyk Kris Meeke został ukarany minutową karą za usunięcie rozbitej przedniej szyby w obszarze strefy kontrolnej, gdzie zgodnie z przepisami FIA WRC nie wolo mu było tego zrobić. Kara sprawiła, że w klasyfikacji generalnej spadł on z ósmego na dziesiąta lokatę.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 63 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 PRO.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 6 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

Chile
2019 w Chile
Rajd Chile